Eiber ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Eiber (1915–2005), deutscher Politiker (CSU)
 Ludwig Eiber (* 1945), deutscher Historiker
 Volker Eiber (* 1962), deutscher Badmintonspieler